«One Night in Malibu»  — второй концертный альбом американской музыкальной группы OneRepublic, выпущенный 4 февраля 2022 года на лейбле Interscope Records. Не содержал новых песен; запись была произведена на транслировавшемся в интернете 27-28 октября 2021 года выступлении.

Описание 
Второй концертный альбом, также распространяемый для цифровой загрузки, содержит в общей сложности 17 треков, смешанных с некоторыми синглами с пятого студийного альбома Human. Альбом был выпущен через Apple, Spotify и на YouTube- канале группы. Выступление проходило на закате в Малибу, штат Калифорния.

Список песен 
1.Horizon

2.Distance

3.Take Care of You

4.Good Life

5.Rescue Me

6.Secrets

7.Wanted

8.Lose Somebody

9.Better Days

10.Run
 
11.I Lived

12.Someday

13.Ships + Tides

14.Apologize

15.Love Runs Out

16.Counting Stars

17.Wild Life

Примечания